Amaat bezeichnet:
 grönländische Wortform des Amauti
 Amaat (Berg), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Amaat (Fluss), Fluss im Distrikt Paamiut, Grönland